Dansk Kennel Klub, club de criadors de gossos de Dinamarca
 Deutsches Klima-Konsortium, federació d'organitzacions d'estudi del clima d'Alemanya
 DKK també és el codi ISO 4217 de la corona danesa, moneda oficial de Dinamarca
 DKK també és el codi de la UCI del Designa Køkken, equip ciclista de Dinamarca